Ilha Grass
GRASS - Geographic Resources Analysis Support System
Grass (documentário) - documentário sobre a história da probição da maconha nos Estados Unidos
11496 Grass - um asteroide

Desambiguação